Hassan (ciutat), ciutat de l'Índia.
 Mont Hasan, volcà inactiu de Túrquia
 Hàssan (cognom), irlandès, l'àrab o l'hebreu
 Hàssan (nom) 
 Hàssan (guerrer)
 Sobirans del Marroc:
 Sultà Mulay Hasan (Hassan I)
 Rei Hassan II